Прюитт (, ) — фамилия английского происхождения.

Фамилия 
 Скотт Прюитт (род. 1968) — американский политик-республиканец, генеральный прокурор Оклахомы (2011—2017).
 Стивен Прюитт (род. 1984) — американский википедист, автор нескольких миллионов правок.

Топоним 
  — водохранилище.

См. также 
 Оператор Прюитт — метод выделения границ в обработке изображений, назван по имени австралийского астранома Джудит Прюитт ().